Richard Onslow kan syfta på:

* Richard Onslow (1528–1571), engelsk jurist och politiker
 Richard Onslow (1601–1664), engelsk politiker
 Richard Onslow, 1:e baron Onslow (1654–1717), brittisk politiker
 Richard Onslow (död 1760), brittisk general
 Richard Onslow, 3:e baron Onslow (1715–1776), brittisk politiker
 Sir Richard Onslow, 1:e baronet (1741–1817), brittisk amiral
 Richard Onslow, 5:e earl av Onslow (1876–1945), brittisk diplomat och politiker
 Richard Onslow (1904-1975), brittisk amiral